Het DTM seizoen 2021 was het 22e seizoen van de Deutsche Tourenwagen-Masters, na de hervatting van het kampioenschap in 2000. René Rast was de verdedigend kampioen bij de coureurs, maar keert niet terug vanwege zijn overstap naar de Formule E.

Het kampioenschap wordt vanaf dit jaar onder GT Plus-reglementen verreden, nadat zowel Audi als BMW als constructeurs vertrokken uit de klasse. Hierdoor zijn er geen fabrieksteams meer, maar enkel privéteams, in een poging om meer fabrikanten aan te trekken. Verder worden de banden vanaf dit seizoen geleverd door Michelin, waar deze tot 2020 door Hankook werden geleverd. Ook worden voor races voor het eerst sinds 2001 begonnen met rollende starts.

Maximilian Götz werd kampioen in de laatste race op de Norisring, nadat zijn titelrivalen Kelvin van der Linde en Liam Lawson met elkaar in aanraking kwamen. Mercedes-AMG werd kampioen bij de constructeurs.

Teams en rijders
 Coureurs aangemerkt met (G) zijn gastcoureurs en komen niet in aanmerking voor kampioenschapspunten.

Kalender en resultaten
De kalender werd op 6 november 2020 bekendgemaakt. De races op het Autodromo Nazionale Monza en de Red Bull Ring keren terug op de kalender, terwijl de races op Spa-Francorchamps en een van de weekenden op zowel de Lausitzring, de Nürburgring en het Circuit Zolder van de kalender verdwenen. Het seizoen zou beginnen met een raceweekend op de Igora Drive, maar deze is vanwege de coronapandemie afgelast. Later werd de ronde op de Norisring uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Kampioenschap

Puntensysteem

 Coureurs vertrekkend van pole position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.
 Coureurs die eerste, tweede en derde werden in de kwalificatie worden aangeduid met 1, 2 en 3. Deze punten tellen enkel mee voor het kampioenschap bij de coureurs.
† Coureur uitgevallen, maar wel geklasseerd omdat er meer dan 75% van de raceafstand werd afgelegd.

Rijders

DTM naar jaar
Autosport in 2021